Влади́мир Петро́вич Ивано́в:
 Иванов, Владимир Петрович (генерал) (1902—1991) — советский военный врач, генерал-майор медицинской службы.
 Иванов, Владимир Петрович (партийный деятель) (род. 1935) — советский партийный и государственный деятель.
 Иванов, Владимир Петрович (инженер)
 Иванов, Владимир Петрович (чекист)